Robatal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Robatal, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Robatal, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar